Сезон 2021 года стал для «Детройт Лайонс» девяносто вторым в истории клуба, двадцатым для домашней арены Форд Филд и первым для работы тандема из генерального менеджера Брэда Холмса и главного тренера Дэна Кэмпбелла. После поражения на 14 неделе они официально лишились математических шансов на попадание в плей-офф. Начав сезон 0-8 и завершив его 3-13-1, клуб провалил попытку улучшить результат предыдущего сезона в виде 5-11 и провалил попытку выиграть титул победителя дивизиона с 1993 года. По итогу сезона «Лайонс» одержали всего три победы, и вместе с «Джагуарс» будут выбирать на будущем драфте вторыми. Команда выступает в Северном дивизионе Национальной футбольной конференции. 

Сезон 2021 был первым сезоном с 2008 года для команды без её квотербека Мэттью Стэффорда, который 31 января 2021 года был обменян в «Лос-Анджелес Рэмс» в обмен на квотербека Джареда Гоффа и три выбора на драфте.

После победы Цинциннати Бенгалс над Лас-Вегас Рэйдерс в плей-офф, Лайонс официально стали иметь самую длинную серию выступлений в плей-офф без побед. «Лайонс», также были последней невыигрышной командой в этом сезоне.

Межсезонье

Тренерский штаб 
 19 января координатором защиты стал Аарон Гленн.
 20 января главным тренером стал Дэн Кэмпбелл.
 23 января координатором нападения стал Энтони Линн.
 25 января тренероми защитников стал Обри Плезант, а тренером раннинбеков и помощником главного тренера — Дьюс Стейли.
 26 января координатором специальных команд стал Дэйв Фипп.
 28 января тренером квотербеков стал Марк Брунелл.
 29 января старшим помощником по защите стал Дом Кэперс.
 3 февраля тренером защитной линии стал Тодд Уош, помощниками по защите — Келвин Шеппард и Брайан Дакер, а Сет Райан — помощником тренера уайд-ресиверов.
 9 февраля тренером уайд-ресиверов стал Антван Рэндл Эль.

Пришедшие игроки

Ушедшие игроки

Переподписания

Обмены 
17 марта «Детройт Лайонс» приобрели дефенсив тэкла Майкла Брокерса у Лос-Анджелес Рэмс в обмен на право выбора в седьмом раунде драфта 2023 года.

Окончание профессиональной карьеры

Расписание матчей 
Расписание Лайонс было опубликовано 13 мая 2021 и впервые в истории НФЛ оно было из 18 недель.

Примечание:
 Матчи против соперников по дивизиону выделены жирным шрифтом.

Примечания 

Сезоны команд НФЛ в 2021 году
Сезоны «Детройт Лайонс»
НФЛ в сезоне 2021